Little Sisters of the Poor Home for the Aged bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Little Sisters of the Poor Home for the Aged (Minnesota), ID-Nr. 78001540
 Little Sisters of the Poor Home for the Aged (Tennessee), ID-Nr. 85001608